Franciaország
Ozon, település Ardèche megyében
Ozon, település Hautes-Pyrénées megyében